John Alexander Wallace est un nom pouvant désigner:

 (c. 1775-1857), officier de l'armée britannique
John Alexander Wallace (1881-1961), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Wallace, John Alexander